Rysk-persiska krigen kan syfta på:

 Rysk-persiska kriget 1722-1723 – krig mellan Ryska Imperiet och Persien, segrare Ryska Imperiet
 Rysk-persiska kriget 1796 – krig mellan Ryska Imperiet och Persien, segrare Ryska Imperiet
 Rysk-persiska kriget 1804-1813 – krig mellan Ryska Imperiet och Persien, segrare Ryska Imperiet
 Rysk-persiska kriget 1826-1828 – krig mellan Ryska Imperiet och Persien, segrare Ryska Imperiet